Lugu () – gmina wiejska () powiatu Nantou, położonego w środkowej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Lugu w 2016 roku liczyła 18 010 mieszkańców – 8412 kobiet i 9598 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 7818, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,3 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Nantou